Rovná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Rovná u Sokolova (Ebmeth), Gemeinde im Okres Sokolov
 Rovná u Hořepníku, Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Rovná u Strakonic, Gemeinde im Okres Strakonice
 Rovná u Sušice (Eben), Ortsteil der Gemeinde Petrovice u Sušice, Okres Klatovy
 Rovná (Ruwna), Ortsteil der Stadt Strážov, Okres Klatovy
 Rovná, Ortsteil der Gemeinde Zajíčkov, Okres Pelhřimov
 Rovná (Stříbrná Skalice), Dorf in der Gemeinde Stříbrná Skalice, Okres Praha-východ